{{DISPLAYTITLE:(12069) 1998 FC59}}

A (12069) 1998 FC59 a Naprendszer kisbolygóövében található aszteroida. A LINEAR projekt keretében fedezték fel 1998. március 20-án.

Kapcsolódó szócikk 
 Kisbolygók listája (12001–12500)

Jegyzetek 

A Naprendszer kisbolygói